José Félix Ribas (persoon)
José Félix Ribas (Aragua)
José Félix Ribas (Guárico)